

Населені пункти та їхні частини

 Ґжибув — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Ґжибув — село в гміні Слубіце Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґжибув — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ґжибув — село в гміні Сарнакі Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Ґжибув — село в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґжибув — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґжибув — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґжибув — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґжибув — частина міста Кемпно в Кемпінському повіті Великопольського воєводства
 Ґжибув — частина села Аннолесе в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґжибув — частина села Бурув у гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґжибув — частина села Баліце в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки